Pagentan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pagentan, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Pagentan, distrikt, Jawa Tengah, 
 Kelurahan Pagentan, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar